Hörleinsgraben ist der Name folgender Fließgewässer in Mittelfranken, Bayern:
 Hörleinsgraben (Erlacher Bach), rechter Zufluss des dort noch Erlacher Bach genannten  Großen Aurachbachs (zur Altmühl) nahe Röttenbach, Stadt Leutershausen, Landkreis Ansbach
 Hörleinsgraben (Schwäbische Rezat), linker Zufluss der Schwäbischen Rezat bei Ellingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
 Hörleinsgraben (Wern), rechter Zufluss der Wern in Gänheim, Stadt Arnstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern